Sejladsen i 49er under Sommer-OL 2016 fandt sted i perioden 12. august - 18. august 2016.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
Der var kvalificeret 20 nationer til konkurrencen, der blev afviklet med tolv indledende sejladser efterfulgt af en medaljesejlads for de ti bedst placerede både.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater 

Bemærkninger til sejladserne:
 3. sejlads: Den danske båd blev diskvalificeret.
 5. sejlads: Den amerikanske båd blev diskvalificeret. 
6. sejlads: Den portugisiske og chilenske båd blev diskvalificeret. Den polske båd fik tildelt 9,3 point efter at være udgået uretmæssigt. 
 7. sejlads: Den argentinske båd blev diskvalificeret. 
 9. sejlads: Den australske og chilenske båd udgik.
 Medalje sejlads: De 10 bedst placerede både efter de første 10 sejladser mødes i medaljesejladsen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://jsaf-osc.jp/_userdata/2016_RioOlympic_qualification_system.pdf  
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Sailing.pdf 
 http://www.sailing.org/olympics/rio2016/qualification/sailors.php#.V4muojPr0s0  
 http://www.sailing.org/tools/documents/201506Rio2016QualificationSystemFINALSailingEN-%5B18947%5D.pdf
 http://www.sailing.org/olympics/rio2016/results_centre.php 

49er